Хайнфельс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Входит в состав округа Лиенц. .

На территории коммуны расположен замок Хайнфельс, основанный в VII веке и впервые упоминаемый в документах за 1243 год.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Георг Хофман (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 Партия Für Heinfels занимает 6 мест.
 местный блок: 3 места.
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля